Tarik Chipaux, né le  à Nancy en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || HC Franches-Montagnes 2 || 
|| 5 || 4 || 1 || 5 || 4 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HC Franches-Montagnes || 
|| 13 || 3 || 0 || 3 || 10 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HC Ajoie U20 || Juniors Élites
|| 21 || 16 || 10 || 26 || 62 || || || || || 
|-
|| 2007-2008 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 1 || 1 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 9 || 17 || 39 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 2009-2010 || Dauphins d’Épinal|| Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 3 || 7 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 5 || 7 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 26 || 13 || 7 || 20 || 54 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2012-2013 || Scorpions de Mulhouse|| Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 1 || 5 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 
|-
| 2013-2014 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 26 || 9 || 7 || 16 || 30 || 6 || 0 || 1 || 1 || 10  
|-
| 2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Étoile Noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 24|| 4|| 2|| 6|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 27  
|-
| 2015-2016 || Étoile Noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 2 || 4 || 6 || 28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 27 
|-
| 2016-2017 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 24 || 4 || 5 || 9 || 42 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Étoile Noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 4||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Étoile Noire de Strasbourg 2 || Division 2 || 15||4||8||12||50|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Étoile Noire de Strasbourg 2 || Division 2 || 4||0||5||5||6|| - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1987
Naissance à Nancy
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur des Scorpions de Mulhouse